Helen Dowling Instituut, een Nederlandse stichting voor begeleiding bij kanker
 Human Development Index, de index van de menselijke ontwikkeling
 Hexamethyleendi-isocyanaat, een organische verbinding